Anka (fabeldier), een fabeldier uit de Arabische mythologie
 Anka (plaats), een plaats in Nigeria
 Sv Anka, een Turkse studentenvereniging in Nederland
 Paul Anka, een Amerikaans zanger en acteur
 Anka (album), een album van Paul Anka uit 1974
 TAI Anka, een onbemand luchtvaartuig ontwikkeld door Turkish Aerospace Industries